Bucket (engl. für Eimer) bezeichnet:

einen Dämpfer für Blechblasinstrumente, siehe: Bucket-Dämpfer
eine maritime Gründungsart, siehe: Bucket-Fundament
eine abstrakte Datenstruktur, siehe: Bucketsort
ein umlaufender Ort in einem Teilchenbeschleuniger. siehe: Hochfrequenz-Bucket

Siehe auch:
 Bukett